Хьюз Эйркрафт () — американская военно-промышленная авиастроительная компания, основанная в 1932 году Говардом Хьюзом, как подразделение . 

Наиболее известна следующая продукция Хьюз Эйркрафт — летающая лодка Хьюз H-4 Геркулес («Еловый Гусь»), космический аппарат «Галилео» для исследования Юпитера и управляемая ракета AIM-4 «Фалькон» ближнего воздушного боя.

В 1985 году General Motors приобрела компанию у ; «Хьюз Эйркрафт» становится частью GM Hughes Electronics, известной сейчас как DirecTV Group, пока в 1997 году GM не продаёт её компании Raytheon.

Предприятия: 
в Эль-Сегундо (El Segundo, побережье залива Санта-Моника) — вычислители для СУО, танковые прицелы и тепловизоры.

Продукция

Примечания

Ссылки 
 Компании Говарда Хьюза 

Компании США
Авиастроительные компании США
Оборонные компании США
Aircraft